Реми Фогель (; 26 ноября 1960, Страсбург — 17 октября 2016) — французский футболист, защитник.

Карьера

Клубы 
На профессиональном уровне выступал за «Страсбур» и «Монако». В составе обоих клубов становился чемпионом Франции. Дебютировал 4 ноября 1978 года в игре с «Нанси» (3:0). С 1985 по 1987 год был капитаном «Страсбура». Завершил карьеру в неполные тридцать лет из-за травмы спины.

Сборная 
Единственный матч за сборную Франции провёл 9 сентября 1987 года в «Лужниках» против сборной СССР в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 1988. Встреча завершилась вничью 1:1.

Статистика

Достижения 
 «Страсбур»
 Чемпион Франции (1): 1978/79
 «Монако»
 Чемпион Франции (1): 1987/88

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Монако»